Обухович — білоруське прізвище.

Відомі особи 

 Обуховичі — великолитовський шляхетний рід гербу «Обухович»:
 Ольгерд Обухович (1840–1898) — білоруський поет, перекладач;
 Михайло Обухович (~1760 — 1818) — великолитовський державний діяч;
 Міхал Обухович (? — 1668) — великолитовський дипломат, письменник-мемуарист;
 Філіп Обухович (~1600 — 1656) — великолитовський державний і воєнний діяч, великий писар литовський (1649–1653);
 Теодор Обухович (1642–1707) — великолитовський державний діяч.
 Віктор Обухович (1930–2015) — білоруський економіст, доктор економічних наук (1986), професор (1991);
 Ганна Обухович (1908–1986) — білоруська акторка театру і кіно.

Населені пункти

Села:

 Обуховичі — Київська область, Іванківський район

Примітки 

Білоруські прізвища